Cerastoderma är ett släkte av musslor som beskrevs av Giuseppe Saverio Poli 1795. Cerastoderma ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Cerastoderma